Мухаве́цкий сельсове́т () — административно-территориальная единица на территории Брестского района Брестской области Белоруссии. Административный центр — агрогородок Мухавец.

Состав 

В состав сельсовета входят 1 агрогородок и 13 деревень:

Источник:

Достопримечательности 

 Владимирская церковь в аг. Мухавец

Примечания

Ссылки 
 Брестский райисполком

Сельсоветы Брестского района